Miejscowości w Polsce
 Strzelce-Kolonia – kolonia w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Strzelce
 Strzelce-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Białopole

 Zobacz też
 Strzelce